Brandon Woudstra – ex cestista statunitense
 Jimmy Woudstra – ex cestista olandese
 Shaquile Woudstra – calciatore olandese